Elko kan syfta på

 Elko – en isländsk gren av hemelektronikkedjan Elkjøp
 Elko Records – ett skivbolag

Geografi

Kanada 

 Elko (ort i Kanada) – en ort i provinsen British Columbia

Se även
 Lac Elko

USA 

 Elko, Nevada – en stad i Elko County i delstaten Nevada

Se även
 Elko County

Se även
 Elko Park – flera